Miejscowości w USA:
 Blandinsville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
Gminy w USA:
 Blandinsville (ang. Blandinsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough